Gli spareggi per il Gruppo Mondiale II 2011 sono gli spareggi che collegano il Gruppo Mondiale II e i gruppi zonali (rispettivamente il secondo e terzo livello di competizione) della Fed Cup 2011.
Le 4 squadre sconfitte nel Gruppo Mondiale II (Canada, Estonia, Slovenia e Svezia) disputano i play-off contro le 4 squadre qualificate dai rispettivi gruppi zonali (Bielorussia e Svizzera per la zona Euro-africana, Giappone per la zona Asia/Oceania, Argentina per le Americhe). Le vincitrici vengono incluse nel Gruppo Mondiale II della successiva edizione, le sconfitte vengono retrocesse nei gruppi zonali.

Accoppiamenti
Le partite si disputano fra il 16 e il 17 aprile 2011.
 vs 
 vs 
 vs 
 vs

Bielorussia vs. Estonia

Giappone vs. Argentina

Slovenia vs. Canada

Svizzera vs. Svezia

Verdetti
Promosse nel Gruppo Mondiale II 2012: Bielorussia, Giappone, Slovenia, Svizzera
Retrocesse nei gruppi zonali: Estonia, Argentina, Canada, Svezia

Voci correlate
Fed Cup
Fed Cup 2011
Fed Cup 2011 Gruppo Mondiale II

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2011